Лаббок () — фамилия и топоним. Известные носители:

 Лаббок, Джон (1834—1913) — британский энциклопедист, банкир, политик, археолог, биолог.
 Лаббок, Джон Уильям (1803—1865) — британский банкир, астроном и математик.
 Лаббок, Фрэнсис (1815—1905) — 6-й и 9-й губернатор Техаса, член демократической партии.

Топоним 
 Лаббок — город в США.
 Лаббок — округ в США.
 Лаббок — небольшой ударный кратер на видимой стороне Луны.